Борис Карлоф (), право име Вилијам Хенри Прат (; 1887 — 1969) је амерички филмски глумац британског порекла.

Рођен је у Камбервелу, Сари, као син Едварда Џона Прата млађег и Елајзе Саре Милард. Његов брат Сер Џон Томас Прат је био британски дипломата, а тетка са мајчине стране, Ана Леоновенс, позната по томе што је била гувернанта на двору сијамског краља.

Прославио се у улогама у првим хорор филмовима и био нека врста заштитног знака тог жанра читавих четрдесетих година 20. века, остваривши за то време безбројне импресивне креације у ремек-делима овог типа филмске фантастике.

Међу познатије филмове у којима је глумио спадају: Закон подземља, Луди геније, Франкенштајн, Лице са ожиљком, Изгубљена патрола, Мумија, Маска Фу Манчуа, Стара мрачна кућа, Чудотворац, Црна мачка, Франкенштајнова невеста, Ходајућа смрт, Франкенштајнов син, Терор, Мете и др.

Филмографија 

|-
| 1916 || || -{The Dumb Girl of Portici}- || ||
|-
| 1919 || || -{The Lightning Raider}- || ||
|-
| 1919 || || -{The Masked Rider}- || ||
|-
| 1919 || || -{His Majesty, the American}- || || непотписан
|-
| 1919 || || -{The Prince and Betty}- || ||
|-
| 1920 || || -{The Deadlier Sex}- () || ||
|-
| 1920 || || -{The Courage of Marge O'Doone}- || ||
|-
| 1920 || || -{The Last of the Mohicans}- || || непотписан
|-
| 1921 || || -{The Hope Diamond Mystery}- || ||
|-
| 1921 || || -{Without Benefit of Clergy}- || ||
|-
| 1921 || || -{Cheated Hearts}- || ||
|-
| 1921 || || -{The Cave Girl}- || ||
|-
| 1922 || || -{Nan of the North}- || || непотписан
|-
| 1922 || || -{The Man from Downing Street}- || ||
|-
| 1922 || || -{The Infidel}- || ||
|-
| 1922 || || -{The Altar Stairs}- || ||
|-
| 1922 || || -{The Woman Conquers}- || ||
|-
| 1922 || || -{Omar the Tentmaker}- || ||
|-
| 1923 || || -{The Gentleman from America}- || ||
|-
| 1923 || || -{The Prisoner}- || ||
|-
| 1924 || || -{The Hellion}- || ||
|-
| 1924 || || -{Riders of the Plains}- || ||
|-
| 1924 || || -{Dynamite Dan}- || ||
|-
| 1925 || || -{Forbidden Cargo}- || ||
|-
| 1925 || || -{The Prairie Wife}- || ||
|-
| 1925|| || -{Lady Robinhood}- || ||
|-
| 1925 || || -{Never the Twain Shall Meet}- || || непотписан
|-
| 1925 || || -{Perils of the Wild}- || ||
|-
| 1925 || || -{Parisian Nights}- || ||
|-
| 1926 || Валенсија || -{Valencia}- || || непотписан
|-
| 1926 || || -{Old Ironsides}- || ||
|-
| 1926 || || -{Flaming Fury}- || ||
|-
| 1926 || || -{The Nickel-Hopper}- || || непотписан
|-
| 1926 || || -{The Eagle of the Sea}- || ||
|-
| 1926 || || -{Flames}- || ||
|-
| 1926 || || -{The Golden Web}- || ||
|-
| 1926 || || -{Her Honor, the Governor}- || ||
|-
| 1926 || || -{The Bells}- || ||
|-
| 1926 || || -{The Man in the Saddle}- || ||
|-
| 1926 || || -{The Greater Glory}- || ||
|-
| 1927 || || -{The Love Mart}- || ||
|-
| 1927 || || -{Two Arabian Knights}- || ||
|-
| 1927 || || -{Soft Cushions}- || ||
|-
| 1927 || || -{The Phantom Buster}- || ||
|-
| 1927 || || -{The Meddlin' Stranger}- || ||
|-
| 1927 || || -{The Princess from Hoboken}- || ||
|-
| 1927 || || -{Let It Rain}- || ||
|-
| 1927 || || -{Tarzan and the Golden Lion}- || ||
|-
| 1928 || || -{The Little Wild Girl}- || ||
|-
| 1928 || || -{Vultures of the Sea}- || ||
|-
| 1928 || || -{The Vanishing Rider}- || ||
|-
| 1928 || || -{Sharp Shooters}- || || непотписан
|-
| 1929 || || -{The Unholy Night}- || ||
|-
| 1929 || || -{The King of the Kongo}- || ||
|-
| 1929 || || -{Behind That Curtain}- || ||
|-
| 1929 || || -{The Phantom of the North}- || ||
|-
| 1929 || || -{Anne Against the World}- || ||
|-
| 1929 || || -{Two Sisters}- || ||
|-
| 1929 || || -{The Devil's Chaplain}- || ||
|-
| 1929 || || -{The Fatal Warning}- || ||
|-
| 1929 || || -{Burning the Wind}- || ||
|-
| 1930 || || -{The Utah Kid}- || ||
|-
| 1930 || || -{The Sea Bat}- || ||
|-
| 1930 || || -{The Bad One}- || ||
|-
| 1931 || || -{Tonight or Never}- || ||
|-
| 1931 || Франкенштајн || -{Frankenstein}- || Франкенштајново чудовиште ||
|-
| 1931 || || -{The Guilty Generation}- || ||
|-
| 1931 || || -{The Mad Genius}- || ||
|-
| 1931 || || -{The Yellow Ticket}- || ||
|-
| 1931 || || -{Five Star Final}- || ||
|-
| 1931 || || -{I Like Your Nerve}- || ||
|-
| 1931 || || -{Graft}- || ||
|-
| 1931 || || -{The Public Defender}- || ||
|-
| 1931 || || -{Smart Money}- || || непотписан
|-
| 1931 || || -{Young Donovan's Kid}- || ||
|-
| 1931 || || -{The Vanishing Legion}- || || глас
|-
| 1931 || || -{Cracked Nuts}- || ||
|-
| 1931 || || -{King of the Wild}- || ||
|-
| 1931 || || -{The Last Parade}- || ||
|-
| 1931 || || -{The Criminal Code}- || ||
|-
| 1931 || || -{Sous les verrous}- || ||
|-
| 1932 || Мумија || -{The Mummy}- || Имхотеп ||
|-
| 1932 || || -{The Mask of Fu Manchu}- || ||
|-
| 1932 || || -{The Old Dark House}- || ||
|-
| 1932 || || -{Night World}- || ||
|-
| 1932 || || -{The Miracle Man}- || ||
|-
| 1932 || Лице са ожиљком || -{Scarface}- || Том Гафни ||
|-
| 1932 || || -{Business and Pleasure}- || ||
|-
| 1932 || || -{Alias the Doctor}- || || непотписан
|-
| 1932 || || -{Behind the Mask}- || ||
|-
| 1933 || || -{The Ghoul}- || ||
|-
| 1934 || || -{Gift of Gab}- || ||
|-
| 1934 || Црна мачка || -{The Black Cat}- || Хјалмар Поелзиг ||
|-
| 1934 || || -{The House of Rothschild}- || ||
|-
| 1934 || || -{The Lost Patrol}- || ||
|-
| 1935 || || -{The Black Room}- || ||
|-
| 1935 || || -{The Raven}- || ||
|-
| 1935 || Франкенштајнова невеста || -{Bride of Frankenstein}- || Франкенштајново чудовиште ||
|-
| 1936 || || -{Charlie Chan at the Opera}- || ||
|-
| 1936 || || -{The Man Who Changed His Mind}- || ||
|-
| 1936 || || -{The Walking Dead}- || ||
|-
| 1936 || || -{The Invisible Ray}- || ||
|-
| 1936 || || -{Juggernaut}- || ||
|-
| 1937 || || -{West of Shanghai}- || ||
|-
| 1937 || || -{Night Key}- || ||
|-
| 1938 || || -{Mr. Wong, Detective}- || ||
|-
| 1938 || || -{The Invisible Menace}- || ||
|-
| 1939 || Лондонска Кула || -{Tower of London}- || ||
|-
| 1939 || || -{The Man They Could Not Hang}- || ||
|-
| 1939 || || -{Mr. Wong in Chinatown}- || ||
|-
| 1939 || || -{The Mystery of Mr. Wong}- || ||
|-
| 1939 || Франкенштајнов син || -{Son of Frankenstein}- || Франкенштајново чудовиште ||
|-
| 1939 || || -{Devil's Island}- || ||
|-
| 1940 || || -{You'll Find Out}- || ||
|-
| 1940 || || -{The Ape}- || ||
|-
| 1940 || || -{Before I Hang}- || ||
|-
| 1940 || || -{Doomed to Die}- || ||
|-
| 1940 || || -{The Man with Nine Lives}- || ||
|-
| 1940 || || -{Black Friday}- || ||
|-
| 1940 || || -{British Intelligence}- || ||
|-
| 1940 || || -{The Fatal Hour}- || ||
|-
| 1941 || || -{The Devil Commands}- || ||
|-
| 1942 || || -{The Boogie Man Will Get You}- || ||
|-
| 1944 || || -{House of Frankenstein}- || ||
|-
| 1944 || || -{The Climax}- || ||
|-
| 1945 || || -{Isle of the Dead}- || ||
|-
| 1945 || || -{The Body Snatcher}- || ||
|-
| 1946 || || -{Bedlam}- || ||
|-
| 1947 || || -{Dick Tracy Meets Gruesome}- || ||
|-
| 1947 || || -{Unconquered}- || ||
|-
| 1947 || || -{Lured}- || ||
|-
| 1947 || || -{The Secret Life of Walter Mitty}- || ||
|-
| 1948 || || -{Tap Roots}- || ||
|-
| 1949 || || -{Abbott and Costello Meet the Killer, Boris Karloff}- || ||
|-
| 1949 || || -{Cisaruv slavík}- || глас ||
|-
| 1951 || || -{The Strange Door}- || ||
|-
| 1952 || || -{The Black Castle}- || ||
|-
| 1952 || || -{Colonel March Investigates}- || ||
|-
| 1953 || || -{Abbott and Costello Meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde}- || ||
|-
| 1954 || || -{Sabaka}- || ||
|-
| 1954 || || -{Il Mostro dell'isola}- || ||
|-
| 1957 || || -{Voodoo Island}- || ||
|-
| 1958 || || -{Frankenstein 1970}- || ||
|-
| 1958 || || -{The Haunted Strangler}- || ||
|-
| 1958 || || -{The Juggler of Our Lady}- || || глас
|-
| 1958 || || -{Corridors of Blood}- || ||
|-
| 1963 || Три лица страха || -{Black Sabbath}- || Горча ||
|-
| 1963 || || -{The Terror}- || ||
|-
| 1963 || || -{The Raven}- || ||
|-
| 1964 || || -{Bikini Beach}- || ||
|-
| 1964 || || -{The Comedy of Terrors}- || ||
|-
| 1965 || || -{Die, Monster, Die!}- || ||
|-
| 1966 || || -{The Daydreamer}- || || глас
|-
| 1966 || || -{The Ghost in the Invisible Bikini}- || ||
|-
| 1966 || || -{How the Grinch Stole Christmas}- || || глас
|-
| 1967 || || -{The Venetian Affair}- || ||
|-
| 1967 || || -{"Mad Monster Party?}- || || глас
|-
| 1967 || || -{The Sorcerers}- || ||
|-
| 1968 || || -{Targets}- || ||
|-
| 1968 || || -{Curse of the Crimson Altar}- || ||
|-
| 1968 || || -{The Fear Chamber}- || ||
|-
| 1968 || || -{House of Evil}- || ||
|-
| 1970 || || -{El Coleccionista de cadáveres}- || ||
|-
| 1971 || || -{The Incredible Invasion}- || ||
|-
| 1971 || || -{Isle of the Snake People}- || ||
|-
| 1972 || || -{The Fear Chamber}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1887.
Умрли 1969.
Амерички глумци
Људи под псеудонимом